

Geografia
Agüero – un comune spagnolo

Persone 
 Diego de Agüero (1511-1544) – conquistatore ed esploratore spagnolo
 Joaquín de Agüero (1816-1951) – rivoluzionario cubano
 Matías Agüero (1981–) – rugbista a 15 italo-argentino
 Sergio Agüero (1988–) – ex calciatore argentino
 Taismary Agüero (1977–) – pallavolista italo-cubana
 Zenón Noriega Agüero (1900-1957) – politico peruviano